Jonathan Edwards může být:

 Jonathan Edwards (teolog) (1703–1758) – americký evangelikální teolog a filozof
 Jonathan Edwards (hudebník) (* 1946) – americký hudebník
 Jonathan Edwards (atlet) (* 1966) – anglický atlet